FCCA steht für:
 Ferrocarril Central Andino, eine peruanische Eisenbahngesellschaft
 Ferrocarril Central Argentino, eine argentinische Eisenbahngesellschaft
 Film Critics Circle of Australia, eine australische Firmkritikergruppe

FCCA